J.L.Crane kan som auktorsförkortning betyda:

 J. Leland Crane
 J.Leland Crane

Robotskapade auktorsförkortningar